Георгий Константинович Маневский ( — ) — русский военачальник, генерал-майор. Участник первой мировой и гражданской войн.

Биография 

Казак. Окончил Московский 3-й кадетский корпус (бывший 4-й) (1900), сотню Николаевского кавалерийского училища (1902).

Первая мировая война 
Войсковой старшина, помощник командира 1-го Кавказского Наместника Екатеринославского генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полка ККВ (1917).

Гражданская война 
В Добровольческой армии и ВСЮР, полковник, командир 2-го Линейного полка ККВ (6.03.1919), командир Линейной бригады 1-го Kyбанскогo конного корпуса, Bpeменный начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии.
Смертельно ранен в бою на Маныче 28 апреля 1919 г.
Похоронили генерала, как пишет в своей книге «С хоперцами» один из зарубежных казачьих мемуаристов Ф.И.Елисеев, в ограде Свято-Введенской церкви, находившейся напротив храма Александра Невского, недалеко от здания атаманской управы. 

Приказ о производстве в чин генерал-майора (13.3.1919) застал eгo в день смерти.

Ссылки 
 «Память о генерале» И.Ясашная,историк-краевед.
 «Джигитовка казаков по Белу Свету» - Стрелянов П.Н.

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Генерал-майоры России (Белое движение)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Кубанские казаки
Погибшие в Гражданскую войну в России